Prieuré de Saint-Orens peut faire référence à:
 Prieuré de Saint-Orens d'Auch
 Prieuré de Saint-Orens-en-Lavedan